

Geografia

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Łęgi

Inne 
 Van Laack – niemieckie przedsiębiorstwo tekstylne

Zobacz też 
 Laak